«Мадонна Солли» (или «Мадонна и Младенец с книгой») — одна из первых картин итальянского художника эпохи Высокого Возрождения Рафаэля Санти. Датируется 1500—1504 годами.

Название картины происходит от имени британского банкира и коллекционера Эдварда Солли (1776—1848), из коллекции которого в 1821 году картину приобрёл Берлинский музей.

Иконография 
На картине изображена Дева Мария с Младенцем на коленях; в правой руке Марии — небольшая книга, к которой обращено Её внимание. Книга является символом Cвященного писания, которое извещает о трагической судьбе Христа. Заглядывая в книгу, Младенец держит в левой руке щеглёнка, привязанного к лапке за ниточку — весьма распространённую в то время детскую игрушку. Такая иконография традиционна для итальянской религиозной живописи и представлена ещё в одной знаменитой картине Рафаэля Санти — Мадонна со щеглом. «Мадонна Солли» является ранней работой Рафаэля и отражает влияние его учителя Перуджино.

Примечания

Ссылки 
 «Мадонна Солли» — видео на YouTube

Мадонны Рафаэля
Картины из собраний Берлинской картинной галереи
Картины 1504 года
Иисус Христос в живописи